Илија може бити:

 Илија (име), мушко име
 Илија (пророк), старозаветни пророк и светитељ у хришћанској религији
 Илија (округ), округ у периферији Западна Грчка, Грчка
 Илија (Банска Штјавњица), насељено место у округу Банска Штјавњица, Словачка
 Илија (Хунедоара), насеље и седиште истоимене општине у округу Хунедоара, Румунија
 Општина Илија (Хунедоара), општина у округу Хунедоара, Румунија
 Илија (кефалија)

Види још 
 Свети Илија, вишезначна одредница